

Агафоново — село, В'язниківський район, Владимирська область
 Агафоново — село, Кириловський район, Вологодська область
 Агафоново — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Агафоново — село, Сокольський район, Вологодська область
 Агафоново — село, Даниловський район, Ярославська область